Лас Амариљас има више значења:

 Лас Амариљас (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Амариљас (Сан Хосе де Грасија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Амариљас (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Амариљас (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Амариљас, Ла Баренада (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Амариљас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Амариљас (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Амариљас (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Амариљас (Куајука де Андраде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Амариљас (Тевизинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Амариљас (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Амариљас (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Амариљас, Махада лос Нопалес Алтос (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику